Андерс Бёрье Сальминг (; ) — шведский хоккеист, защитник.

Наиболее известен как игрок команды «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ). В 1996 году был включён в Зал хоккейной славы. Один из шести хоккеистов, включённых в символическую сборную столетия ИИХФ.

Карьера

Первые годы 
Сальминг начал карьеру хоккеиста в молодёжной команде «Kiruna AIF». С 1970 года выступал за клуб шведской элитной серии «Брюнес», в составе которого выиграл чемпионаты 1971 и 1972 годов. В 1972 и 1973 годах в составе сборной Швеции Сальминг принимал участие в чемпионатах мира по хоккею (где сборная заняла соответственно третье и второе места).

Карьера в НХЛ 
12 мая 1973 года Сальминг перешёл в команду НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», в которой провёл последующие 16 сезонов. В дебютном сезоне 1973/74 Сальминг набрал 39 очков, был признан лучшим новичком года своей команды и третьим среди лучших новичков НХЛ. За годы выступления в НХЛ Сальминг в регулярных чемпионатах сыграл 1148 игр, набрав 787 очков (гол+пас), в плей-офф — сыграл 81 игру и набрал 49 очков. 4 января 1988 года Сальминг стал первым европейским хоккеистом, проведшим тысячу матчей в НХЛ.

Болезнь и смерть 
В феврале 2022 года Сальминг начал испытывать необычные подергивания в мышцах. В середине июля у Сальминга был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС). 10 августа Бёрье публично рассказал о своём диагнозе. После постановки диагноза у него развилась тяжёлая депрессия.

17 октября Сальминг сообщил, что его состояние ухудшилось до такой степени, что он потерял способность говорить (он использовал iPad для общения) и есть без трубки.

11 ноября, несмотря на свой диагноз, Сальминг совершил ежегодную поездку в Торонто на вводную игру выходного дня в Зал славы «Торонто Мейпл Лифс». На следующий день команда чествовала Сальминга в игре против «Ванкувер Кэнакс», устроив перед игрой церемонию, посвящённую Бёрье, на которой Сальминг произвёл символическое вбрасывание.

Умер 24 ноября 2022 года в возрасте 71 года.

Статистика выступлений

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Borje Salming
 Borje Salming Biography

Хоккеисты Швеции
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК АИК
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Зал славы хоккея с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Умершие от бокового амиотрофического склероза
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами